

Тріфешть () — комуна у повіті Ясси.
 Тріфешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Тріфешть.
 Тріфешть () — комуна у повіті Нямц.
 Тріфешть () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Тріфешть.
 Тріфешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Хоря.
 Тріфешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Лупша.

Тріфешть () — село у Резинському районі.